est un genre éteint de dinosaures herbivores ornithopodes, un membre basal de la super-famille des Hadrosauroidea ayant vécu en Amérique du Nord au Crétacé supérieur (Campanien), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Une seule espèce valide est rattachée au genre : , découverte dans le Kansas et décrite par Othniel Charles Marsh d'abord sous le nom de Hadrosaurus agilis en 1872, puis sous son nom actuel en 1890.

Étymologie 
Le nom de genre Claosaurus est composé des mots du grec ancien κλάω, klao, « cassé », et σαῦρος, sauros, « lézard », pour signifier « lézard cassé » en référence à la position de fossilisation de l’animal lors de sa découverte.

Description 
Claosaurus est caractérisé par un corps élancé et des longues pattes arrière terminées par des pieds menus. Ses bras sont de petite taille et il possède une longue queue rigide. C'est un Hadrosauroidea de taille modeste. Sa longueur totale est évaluée à  et sa masse à environ . 

Cet herbivore marchait sur ses pattes arrière, ne s’appuyant sur ses pattes avant que pour se nourrir au sol.

Liste des espèces 

   
L'holotype est constitué d'un squelette post-crânien avec quelques restes fragmentaires du crâne. Après l'avoir nommé Hadrosaurus agilis (Marsh, 1872), Marsh a créé le genre Claosaurus pour cette espèce en 1890.

En 1892, Marsh lui ajoute une seconde espèce, C. annectens.  Elle est réattribuée au genre Anatosaurus puis Edmontosaurus, en 2004 par John R. Horner.

En 1903, G. R. Wieland crée une troisième espèce C. affinis en provenance du Dakota du Sud. Cependant les restes de cette espèce ont été mélangés accidentellement à ceux de C. agilis et un os d’orteil de cette dernière espèce a été inclus dans l'holotype de C. affinis. De plus, cet os a même été considéré plus tard comme le seul reste appartenant vraiment à l’holotype. En 1948, Joseph T. Gregory qui a repris son étude et celle d'os supposés appartenir à cette espèce en a conclu à une ressemblance avec ceux de C. annectens. En 2004, Jack Horner et ses collègues rétablissent la situation en déclarant les fossiles holotypes comme perdus et déclarent C. affinis comme une espèce douteuse (nomen dubium).

Classification 
Claosaurus a d'abord été classé comme un membre de la famille des Hadrosauridae. Ce n'est qu'à partir de 2011, que les résultats d'une analyse phylogénétique l'exclut de ce clade pour le placer parmi les Hadrosauroidea basaux, tout en restant cependant le plus proche de la famille de hadrosauridés, une position qu'il dispute avec Tethyshadros selon les études. 

D'autres analyses phylogénétiques ultérieures ont fourni le même résultat, dont celle construite par Prieto-Márquez et ses collègues en 2016 qui conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Hadrosauroidea
 Liste des genres de dinosaures

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 1872
Taxon fossile décrit en 1890
Taxon fossile décrit par Othniel Charles Marsh